Interkontinentala cupen 1972 var den trettonde upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i två matcher mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll.

Europa representerades av Ajax från Amsterdam, Nederländerna, som vann Europacupen 1971–72. Sydamerika representerades av Independiente från Avellaneda, Argentina, som vann Copa Libertadores 1972. 

Lagen möttes vid två tillfällen och Independiente vann cupen efter en vinst på La Doble Visera, med ett ackumulerat slutresultat på 4–1.

Matchresultat

Match 1

Match 2

Se även
Copa Libertadores 1972
Europacupen i fotboll 1971/1972

Källor

Noter

1972
Fotbollsåret 1972
1972 i Argentina
1972 i Nederländerna
AFC Ajax
CA Independiente